

Wydarzenia 

 Wykluczenie Spartan z igrzysk olimpijskich za zakłócenie pokoju